Dieser Artikel behandelt die Kubanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Kuba setzte sich in der 1. Runde gegen Jamaika durch, verlor aber in der 2. Runde gegen Haiti und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts der qualifizierten Vereinigten Staaten wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde Kuba nachträglich von der CONCACAF für das olympische Turnier gemeldet.

1. Runde

2. Runde

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach zwei Siegen gegen Sambia und Venezuela im letzten Spiel gegen Gastgeber Sowjetunion um den ersten Platz in der Gruppe, den sich die Sowjetunion mit einem klaren Sieg sicherte. Als Zweiter qualifizierte man sich für das Viertelfinale, wo man nach einer Niederlage gegen die Tschechoslowakei aus dem Turnier ausschied.

Vorrunde (Gruppe A) 

|}

Viertelfinale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Kuba
Kubanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980